Wilhelm Breithaupt ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm von Breithaupt (1809–1889), deutscher Offizier
 Wilhelm Breithaupt (Erfinder) (1841–1931), deutscher Ingenieur und Erfinder